QM peut faire référence à :
 OpenQM, un logiciel de gestion de bases de données,
 ,
 qm, abréviation de quondam, qui signifie "feu" ou "fils de feu" dans les documents à Malawi généalogique
 QM, abréviation de quartier-maître dans la marine nationale française.